Hatsukoi – album in studio del 2018 di Utada Hikaru
 Hatsukoi – singolo del 2018 di Utada Hikaru, estratto dall'album omonimo
 Hatsukoi – singolo del 2010 di Hanako Oku
 Hatsukoi – singolo del 2009 di Masaharu Fukuyama
 Hatsukoi – singolo del 2006 di Hitomi Yaida
 Hatsukoi – singolo del 2001 di Aiko
 Hatsukoi – album in studio del 1993 degli Space Streakings
 Hatsukoi – singolo del 1985 di Yuki Saitō
 Hatsukoi – album in studio del 1983 di Kōzō Murashita
 Hatsukoi – singolo del 1983 di Kōzō Murashita, estratto dall'album omonimo